Ormhult kan syfta på:

Ormhult, Hallsbergs kommun – en by i Hallsbergs socken
Ormhult, Ljungby kommun – en by i Vrå socken